«December's Children» — п'ятий студійний альбом британського гурту «The Rolling Stones», виданий 4 грудня 1965 року лейблом «London» лише у США. Платівка досягла 4 позиції в американському чарті та отримала «золоту» сертифікацію. У серпні 2002 року ремастеринг-версію альбому було перевидано на CD.

Список композицій

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 «December's Children (And Everybody's)»  на Discogs

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Музичні альбоми 1965
Рок-альбоми